

Населені пункти та їхні частини
 Малене — село в гміні Жарнув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Малене — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Малене — село в гміні Бульково Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Малене — частина міста Червйонка-Лещини в Рибницькому повіті Сілезького воєводства
 Малене — частина села Старий Ґузд у гміні Стара Блотниця Білобжезького повіту Мазовецького воєводства

Примітки